Hochreither ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Balthasar Hochreither (1669–1731), österreichischer Organist und Komponist des Barock
 Karl Hochreither (1933–2018), deutscher Organist, Dirigent und Autor

Siehe auch:
 Hochreiter